Pelkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Pelkonen (1891–1959), finnischer Turner
 Jaana Pelkonen (* 1977), finnische Moderatorin und Fotomodel
 Jukka Pelkonen (* 1980), finnischer Metal-Sänger
 Jyri Pelkonen (* 1965), finnischer Nordischer Kombinierer
 Pentti Pelkonen (* 1930), finnischer Skilangläufer